(1884-1916), patriote italien.
 Guia Lauri Filzi (née en 1943), actrice italienne.